Виктор Данилевский: Данилевский, Виктор Васильевич (1898—1960) — профессор истории техники.
 Данилевский, Виктор Николаевич (род. 1951) — советский футболист.